Die Communauté de communes du Pays de Montmédy  ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie wurde zum 24. Dezember 1998 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Montmédy.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Montmedy
Gegründet 1998